Община Столац (, ) — боснийская община, расположенная в Герцеговино-Неретвенском кантоне Федерации Боснии и Герцеговины. Административным центром является Столац.

Население 
По предварительным данным переписи в конце 2013 года население общины составляло 14 889 человек. По данным переписи населения 1991 года, в 36 населённых пунктах общины проживали 18 681 человек.

Населённые пункты 
Аладиничи, Белоевичи, Бороевичи, Комане-Брдо, Козице, Крушево, Ошаничи, Пьешивац-Греда, Пьешивац-Кула, Попрати, Прень, Ротимля, Столац, Триебань, Црничи-Греда и Црничи-Кула.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины Столац

Общины Федерации Боснии и Герцеговины
Герцеговино-Неретвенский кантон